O termo Montague pode referir-se a:

Lugares
Montague, condado do Texas
Montague, cidade da Califórnia no Condado de Siskiyou
Montague, cidade de Massachusetts no Condado de Franklin
Montague, cidade do Michigan no Condado de Muskegon
Montague, cidade do estado de Nova Iorque no condado de Lewis
Montague, cidade do Texas no Condado de Montague

Outros
Montague, personagem da série Harry Potter
Montague Burton, fundador da cadeia de lojas Burton no Reino Unido

Ver também
Montagu House, uma desambiguação

Desambiguação